NKB steht als Abkürzung für:

 Nordkirchenbibliothek
 Nutzerkonto Bund

NKB